Amerikai Egyesült Államok
Houston (Alabama)
Houston (Alaszka)
Houston (Arkansas)
Houston (Delaware)
Houston (Észak-Karolina)
Houston (Florida)
Houston (Georgia)
Houston Township (Adams megye, Illinois)
Houston (Indiana)
Houston (Minnesota)
Houston Township (Houston megye, Minnesota)
Houston (Mississippi)
Houston (Missouri)
Houston (Nebraska)
Houston (Ohio)
Houston (Pennsylvania)
Houston (Tennessee)
Houston (Texas)